Sapê - gramínea.
 Sapé - município brasileiro da Paraíba.
 Sapê (Niterói) - comunidade no município brasileiro de Niterói, Rio de Janeiro.
 Sapé do Jaú - antiga denominação do município brasileiro de Bariri, São Paulo.

Ver também
 Sapezal (desambiguação)
 Sapezeiro